Neudorfermühle ist der Name folgender Orte:

 Neudorfermühle (Ansbach), Wohnplatz der kreisfreien Stadt Ansbach, Bayern
 Neudorfermühle (Marktleuthen), Ortsteil der Stadt Marktleuthen, Landkreis Wunsiedel, Bayern